If You Want Blood You’ve Got It () — первый концертный альбом австралийской хард-рок-группы AC/DC, выпущенный в Великобритании 13 октября 1978 года. Был записан на концерте в Глазго, 30 апреля 1978 года, в течение тура в поддержку альбома Powerage.

Концерт был полностью снят на камеру, однако полная его запись никогда не издавалась. Видео песен «Riff Raff» и «Rocker», записанное на данном концерте, присутствует на видео-сборнике группы Family Jewels. Видео песен «Rock ’n’ Roll Damnation», «Dog Eat Dog» и «Let There Be Rock» доступно на бокс-сете . В него же вошло живое исполнение песни «Bad Boy Boogie», однако только на бонус-диск в 3-дисковой версии издания.

Последний альбом с участием Бона Скотта, спродюсированный Гарри Вандой и Джорджем Янгом. Переиздавался дважды: в 1994 году и в 2003 году, как часть серии AC/DC Remasters.

По результатам опроса читателей журнала Classic Rock альбом занял второе место в списке «50 величайших концертных альбомов всех времён».

Песня, с названием аналогичным альбому, вошла в следующий студийный альбом группы, Highway to Hell.

Список композиций

Участники записи 
Приведены по сведениям баз данных Discogs и AllMusic.

 :
 Бон Скотт — вокал
 Ангус Янг — соло-гитара
 Малькольм Янг — ритм-гитара, бэк-вокал
 Клифф Уильямс — бас-гитара, бэк-вокал
 Фил Радд — ударные

Технический персонал:
 Гарри Ванда — музыкальный продюсер
 Джордж Янг — музыкальный продюсер
 Джордж Пирос — 
 Майкл А. Браунинг — менеджмент
 Боб Дефрин — арт-директор
 Джим Хоутон — фотографии

Переиздание 2003 года:
  — мастеринг-супервайзер
 Аль Квальери — мастеринг-супервайзер
 Джордж Марино — , цифровой ремастеринг
 Юджин Настаси — оцифровка
 Smay Vision — дизайн буклета
  — фотографии
 Dalle/Veuige — фотография (страница 11)
 Ричард Бинсток — автор текста для буклета

Позиции в хит-парадах

Продажи и сертификации

Примечания

Литература 
Профильная:
 

Общая:

Ссылки 
Альбом:
 
 
Песни из альбома:
 
 
Клипы из альбома:
 

Концертные альбомы 1978 года
Концертные альбомы AC/DC
Альбомы, сертифицированные как платиновые Bundesverband Musikindustrie
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Концертные альбомы Atco Records
Концертные альбомы Atlantic Records
Концертные альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке